Die Upper Austria Ladies Linz 2023 waren ein Damen-Tennisturnier in Linz. Das Hartplatzturnier der Kategorie WTA 250 ist Teil der WTA Tour 2023 und fand vom 6. bis 12. Februar 2023 im Design Center Linz statt. Nachdem 2022 kein Turnier in Linz ausgespielt wurde, fand die Veranstaltung 2023 wieder zum Jahresbeginn statt. Von 1999 bis 2021 hatte das Turnier einen regelmäßigen Termin im Herbst.

Titelverteidigerinnen waren Alison Riske-Amritraj im Einzel sowie die Paarung Natela Dsalamidse/Kamilla Rachimowa im Doppel.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die Upper Austria Ladies Linz 2023 fand vom 5. bis 6. Februar 2023 statt. Ausgespielt wurden sechs Plätze für das Hauptfeld des Turniers.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2023
Tennisturnier in Linz